Morturneria is een geslacht van uitgestorven zeereptielen dat behoort tot de plesiosauriërs. Het leefde in het Laat-Krijt (Maastrichtien, ongeveer 66 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele resten zijn gevonden op Antarctica.

Beschrijving 
Hoewel bekend om zijn onvolledige overblijfselen, is het uiterlijk van dit dier afgeleid van de fossielen van andere vergelijkbare en beter bekende dieren: zoals de meeste plesiosauriërs, moet ook Morturneria een lange nek hebben gehad, een kleine kop en vier ledematen die waren veranderd in vinachtige structuren. en een gedrongen, kort lichaam.

De eigenaardigheid van Morturneria lag in de schedel: de mond zat vol met kleine scherpe tanden, heel dicht bij elkaar en vergelijkbaar met naalden. Vooral in de onderkaak waren deze naalden niet naar boven gericht zoals die van alle andere plesiosauriërs, maar naar buiten gericht en naar beneden gebogen, zodat bij het sluiten van de mond de boven- en ondertanden een soort zeef vormden. Deze kenmerkende structuur is bij geen enkel ander zeereptiel waargenomen.

Verder lijkt het erop dat de kaken van Morturneria vrij zwak waren en niet bedoeld om spartelende prooien tegen te houden. Ten slotte was de onderkaak bijzonder gezwollen en had de vorm van een cirkel, terwijl het verhemelte sterk gekield was en twee gebogen laterale mondkamers vormde; deze structuren waren geschikt om de hoeveelheid water die dit dier kon slikken te vergroten. Morturneria verschilde van de zeer vergelijkbare Aristonectes door de aanwezigheid van een plesiomorf paroccipitaal uitsteeksel (vergelijkbaar met dat van Alexandronectes) en door de kenmerkende romp op het verhemelte.

Classificatie 
Morturneria seymourensis werd voor het eerst beschreven in 1989 op basis van fossielen (een onvolledige schedel en enkele halswervels) gevonden op het eiland Seymour, Antarctica, in bodems die dateren uit het einde van het Krijt. Aanvankelijk genaamd Turneria seymourensis, werd het exemplaar later omgedoopt tot Morturneria omdat de naam Turneria al voor een ander dier was gebruikt. Vervolgens, in 2003, gaven sommige onderzoeken aan dat Morturneria niets meer was dan een exemplaar van het geslacht Aristonectes, een plesiosauriër die al bekend was in Zuid-Amerika. Pas in 2017 werden voldoende onderscheidende kenmerken tussen Aristonectes en Morturneria opgehelderd. In ieder geval maken deze twee dieren deel uit van de Aristonectinae, een clade van elasmosauride plesiosauriërs, inclusief mariene reptielen met zeer gespecialiseerde schedelkenmerken.

Paleobiologie 
Volgens de studie van 2017 lijkt het erop dat Morturneria (en mogelijk ook Aristonectes) een suspensivoor organisme was: Morturneria zeefde het sediment en hield vervolgens zijn kaken een beetje open, pompte het met sediment beladen water op de een of andere manier in suspensie en ving de amphipoden en andere kleine prooi op met kruisende tanden. Op deze manier was Morturneria mogelijk het Krijt-equivalent van een huidige grijze walvis.

Bibliografie 
 Chatterjee, S., Small, B. 1989. New plesiosaurs from the Upper Cretaceous of Antarctica. Geological Society Special Publication. doi: 10.1144/GSL.SP.1989.047.01.15
 S. Chatterjee and B. Creisler. 1994. Alwalkeria (Theropoda) and Morturneria (Plesiosauria), new names for preoccupied Walkeria Chatterjee, 1987 and Turneria Chatterjee and Small, 1989. Journal of Vertebrate Paleontology 14(1):142
 Z. Gasparini, N. Bardet, J. E. Martin and M. Fernandez. 2003. The elasmosaurid plesiosaur Aristonectes Cabrera from the latest Cretaceous of South America and Antarctica. Journal of Vertebrate Paleontology 23(1):104-115
 O'Keefe, F., Otero, R., Soto-Acuña, S., O'gorman, J., Godfrey, S., Chatterjee, S. 2017. Cranial anatomy of Morturneria seymourensis from Antarctica, and the evolution of filter feeding in plesiosaurs of the Austral Late Cretaceous. Journal of Vertebrate Paleontology. doi: 10.1080/02724634.2017.1347570

Uitgestorven reptielen